In My Life může být:

 Písně
 „In My Life“ (píseň, The Beatles) – píseň skupiny The Beatles z roku 1965
 „In My Life“ (píseň, Kim Wilde) – píseň zpěvačky Kim Wilde z roku 1993
 „In My Life“ (píseň, The Rasmus) – píseň skupiny The Rasmus z roku 2003
 Hudební alba
 In My Life (album, Judy Collins) – album zpěvačky Judy Collins z roku 1966
 In My Life (album, Cilla Black) – album zpěvačky Cilly Black z roku 1974
 In My Life (album, George Martin) – album hudebního producenta George Martina z roku 1998
 In My Life (album, Kevin Kern) – album hudebníka Kevina Kerna z roku 1999